Dawri Al-Nokhba (2017/2018) – 44. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Iraku. W rozgrywkach wzięło udział 20 drużyn. Po raz 14. w historii mistrzem kraju został klub Al-Zawraa. Królem strzelców został natomiast Amjad Radhi z Al-Quwa Al-Jawiya, zdobywca 23 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 

 Dawri Al-Nokhba

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iraku
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w Iraku
2018 w Iraku